Arquitectura: Torre Galatea, edifici a Figueres
 Astronomia:
 Galatea (satèl·lit), satèl·lit de Neptú
 (74) Galatea, asteroide del Cinturó Principal
 Obres:
 La Galatea, novel·la de Miguel de Cervantes
 Galatea (obra de teatre), obra de teatre de Josep Maria de Sagarra
 Acis and Galatea, òpera de Georg Friedrich Händel
 Acis et Galatée, òpera de Jean-Baptiste Lully
 Mitologia:
 Galatea (Acis), nereida de la mitologia grega 
 Galatea (Pigmalió), estàtua que cobrà vida segons la mitologia grega